Robert Hardy kan syfta på: 

Robert Hardy (musiker), basist i gruppen Franz Ferdinand
Robert Hardy (skådespelare)